Здра́вко Велими́рович (; 11 октября 1930, Цетине, Югославия, ныне Черногория — 7 февраля 2005, Белград, Сербия) — черногорский и сербский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр. Академик Черногорской академии наук и искусств.

Биография 
Окончил Факультет драматического искусства в Белграде. В кино — с 1954 года. Ставил документальные фильмы. В игровом кино дебютировал в 1960 году («День четырнадцатый»). Экранизировал произведения сербских писателей. Автор (иногда соавтор) сценариев своих лент. Ставил фильмы совместно с кинематографистами социалистического блока.

Избранная фильмография

Режиссёр

Документальное кино 
  — Человек и вода / Covjek i voda (с Мило Джукановичем)
  — Факел Граховского поля / Zublja Grahovacka
  — За день сегодняшний и завтрашний / Za danas, za sjutra (с Миодрагом Йовановичем)
  — В память о славном морском флоте / U spomen slavne mornarice
  — Между двумя королями / Izmedju dva kralja
  — Ноктюрн Котора / Nokturno za Kotor 
  — За Джердапской плотиной / Za Djerdapsku branu (с Крсто Шканатой)
  — Четвёртая сторона / Cetvrta strana
  — Раде, сын Томо / Rade, sin Tomov
  — Вечный свет / Lux Aeterna
  — Их превосходительства / Ekselencija
  — Испания нашей молодости / Spanija nase mladosti
  — А, это вы! / A, to ste vi! 
  — Скандербег / Skenderbeg (Албания)
  — Тайная вечеря / Tajna vecera
  — Острог / Ostrog
  — Первый подземный переход / Prvi pesacki prolazi (с Синишей Вуковичем)
  — Разрушенный город / Sruseni grad (ТВ)
  — В здоровом теле – здоровый дух / U zdravom telu zdrav duh
  — Море, солнце и... / More, sunce i...
  — Прекращение кровной мести / Umir krvi
  — Доказательство / Dokaz
  — Тито – верховный главнокомандующий / Tito - vrhovni komandant (с Александром Иличем)
  — Дервиши / Dervisi
  — Служители древнего культа / Podanici drevnog kulta (ТВ)
  — Бедняга / Veselnik
  — Городской транспорт Белграда / Gradsko Saobracajno Beograd
  — Когда ты, как личность, не состоялся / Kad Ti kao licnost nestajes
  — Сербская Академия науки и искусства / Srpska Akademija Nauka i Umetnosti
  — Как сохранить город / Kako sacuvati grad 
  — Возвышение / Uzvisenje

Игровое кино 
  — День четырнадцатый / Dan cetrnaesti
  — Твой день рождения / Tvojot rodenden (к/м)
  — Беды покойного К.К. / Nevoljite na pokojniot K.K (к/м)
  — Проверено — мин нет / Проверено нема мина (с Юрием Лысенко, Югославия—СССР)
  — Лелейская гора / Lelejska gora (по роману Михайло Лалича)
  — Гибель / Pogibija (к/м)
  — Дервиш и смерть / Dervis i smrt
  — Вершины Зелёной горы / Vrhovi Zelengore
  — Битва за южную железную дорогу / Dvoboj za juznu prugu
  — Мост / Most (к/м)
  — Доротей / Dorotej
  — Время леопарда / Vreme leoparda (Югославия—Мозамбик)

Сценарист 
  — Человек и вода / Covjek i voda
  — Факел Граховского поля / Zublja Grahovacka
  — За день сегодняшний и завтрашний / Za danas, za sjutra (с Миодрагом Йовановичем)
  — В память о славном морском флоте / U spomen slavne mornarice
  — Между двумя королями / Izmedju dva kralja
  — Ноктюрн Котора / Nokturno za Kotor
  — День четырнадцатый / Dan cetrnaesti (с Бориславом Пекичем)
  — За Джердапской плотиной / Za Djerdapsku branu
  — Четвёртая сторона / Cetvrta strana
  — Раде, сын Томо / Rade, sin Tomov
  — Вечный свет / Lux Aeterna
  — Испания нашей молодости / Spanija nase mladosti (с Ратко Джуровичем и Момо Капором)
  — А, это вы! / A, to ste vi!
  — Тайная вечеря / Tajna vecera
  — Острог / Ostrog (с Милошем Милатовичем)
  — Первый подземный переход / Prvi pesacki prolazi (с Синишей Вуковичем)
  — Разрушенный город / Sruseni grad (ТВ)
  — В здоровом теле – здоровый дух / U zdravom telu zdrav duh
  — Прекращение кровной мести / Umir krvi
  — Доказательство / Dokaz (с Ратко Джуровичем и Ранкой Велимирович)
  — Гибель / Pogibija (к/м)
  — Тито – верховный главнокомандующий / Tito - vrhovni komandant (с Ратко Джуровичем)
  — Дервиш и смерть / Dervis i smrt (с Бориславом Михайловичем-Михизом, по роману Меши Селимовича)
  —  / Farmakos
  — Вершины Зелёной горы / Vrhovi Zelengore (с Джуричем Лабовичем и Младеном Оляцей)
  — Дервиши / Dervisi
  — Служители древнего культа / Podanici drevnog kulta (ТВ)
  — Битва за южную железную дорогу / Dvoboj za juznu prugu (с Младомиром Джорджевичем)
  — Мост / Most (к/м)
  — Бедняга / Veselnik
  — Доротей / Dorotej (с Бориславом Михайловичем-Михизом, по роману Добрило Ненадича)
  — Городской транспорт Белграда / Gradsko Saobracajno Beograd
  — Когда ты, как личность, не состоялся / Kad Ti kao licnost nestajes
  — Сербская Академия науки и искусства / Srpska Akademija Nauka i Umetnosti
  — Возвышение / Uzvisenje

Продюсер 
  — Клуб самоубийц / Klub samoubica (к/м)

Монтажёр 
  — Ноктюрн Котора / Nokturno za Kotor

Награды 
 1961 — номинация на «Золотую пальмовую ветвь» 14-го Каннского кинофестиваля («День четырнадцатый»)

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич. Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 68

Ссылки 
 
 Здравко Велимирович на сайте КиноПоиск

Выпускники Парижского университета
Преподаватели Белградского университета
Академики Черногорской академии наук и искусств
Кинорежиссёры-документалисты Сербии